Андре́й Алексе́евич Ама́льрик (12 мая 1938, Москва — 12 ноября 1980 ок. г. Гвадалахара, Испания) — советский писатель, диссидент, журналист и драматург, автор книг.

Биография 
Родился в семье известного историка и археолога А. С. Амальрика. Мать — Зоя Григорьевна Амальрик (урождённая Шаблеева) (1900—1961). Тринадцатилетним мальчиком он устроил самодеятельный домашний кукольный театр и ставил свои пьесы.

Учился на историческом факультете МГУ. Был отчислен за курсовую работу «Норманны и Киевская Русь», где отстаивал свою версию «норманской теории», согласно которой летописная хронология является выдуманной, сказание о призвании варягов было устным сказанием, бытовавшим среди скандинавов в Новгороде и записанным составителем Новгородского свода 1050 года, а Рюрик мог появиться в Новгороде и Ладоге в 920-х — 930-х годах. Первым же киевским князем был Аскольд, которого перед захватом Киева убил Вещий Олег. По предположению Амальрика, Олег погиб во время похода русов на Каспийское море в 911/912 года и его преемником стал Дир. В свою очередь Дир пал жертвой шедшего в крупный поход на юг Игоря.

Отчисление Амальрика из МГУ упоминает в своих мемуарах А. А. Зимин: «Однажды явился ко мне с рефератом о норманизме, в котором громил Рыбакова. Я ему сказал, что, конечно, может он и прав, но нужно учиться, и «гусарским наездом» истину не доказывают. Но, очевидно, систематическая учёба была ему не по нутру. Дальнейшая его жизнь — страница жизни нашей страны, а к истории нашей феодальной науки она уже отношения не имеет». Л. С. Клейн в своей монографии «Спор о варягах», вспоминая как он готовил к  изданию её рукопись, отметил следующее: «В том же 1960 г., когда в Ленинградском университете я написал свою книгу, в Московском университете студент исторического факультета подал курсовую работу на ту же тему и с тем же уклоном — выявить правду о варягах и их роли. Он был моментально исключён из Университета, а позже, став известным диссидентом, прошёл психушку, лагеря и был выдворен из страны. Это Андрей Амальрик. Выводы мои были теми же, что у Амальрика, но факультет был несколько либеральнее, а я был старше, опытнее. У меня за плечами было руководство в школьные годы подпольной юношеской организацией „Прометей“, которую раскрыли лишь задним числом. Никто не был арестован, хоть и оказались, конечно, надолго под надзором НКВД. Было и рискованное, но успешное выступление (в студенческие годы) против марризма, который тогда ещё считался „железным инвентарем марксизма“».

После отчисления из МГУ писал пьесы в духе «театра абсурда». Коллекционировал художников-авангардистов, в частности, приобретал картины у своего друга Анатолия Зверева. В мае 1965 года был арестован и осуждён к двум с половиной годам ссылки в Сибирь за тунеядство, жил в селе Гурьевка Кривошеинского района Томской области. 

В июне 1966 года был досрочно освобожден и вернулся в Москву. Устроился на должности внештатного сотрудника в Агентстве печати «Новости», эта работа позволила ему создать круг знакомств среди иностранных корреспондентов. Передал иностранному корреспонденту «Меморандум» А. Д. Сахарова. Публиковался за рубежом. Вместе с Павлом Литвиновым написал сборник «Процесс четырёх» о суде над Александром Гинзбургом, Юрием Галансковым, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой. В октябре 1968 года передал сборник иностранным корреспондентам, с которыми много общался. В конце 1968 года был уволен из АПН и стал работать почтальоном.

В апреле—июне 1969 года написал имевшую значительный резонанс книгу-эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», где указал на неизбежный распад СССР (например, в итоге возможной войны с Китаем), публиковал и другие свои работы на Западе и в самиздате, что привело его к заключению.

21 мая 1970 года арестован и этапирован в Свердловск. На процессе 11—12 ноября 1970 года его судили вместе с Львом Убожко, который распространял работы Амальрика. Виновным себя не признал. В последнем слове Амальрик сказал:

…Ни проводимая режимом «охота за ведьмами», ни её частный пример — этот суд — не вызывают у меня ни малейшего уважения, ни даже страха. Я понимаю, впрочем, что подобные суды рассчитаны на то, чтобы запугать многих, и многие будут запуганы, — и все же я думаю, что начавшийся процесс идейного раскрепощения необратим.

Приговорён судом к 3 годам лишения свободы по статье 190-1 УК РСФСР («распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй»). 

Отбывал наказание в Новосибирской и Магаданской областях. 21 мая 1973 года, в день окончания его срока, против Амальрика было возбуждено новое уголовное дело по той же статье 190-1 УК РСФСР. В июле 1973 года снова приговорён к 3 годам лишения свободы. После четырёхмесячной голодовки протеста и просьб о помиловании, поступивших со всего мира (в том числе от 247 членов ПЕН-клуба), приговор был изменён на 3 года ссылки в Магадан. Большую часть срока провёл в исправительной колонии, расположенной вблизи посёлка Талая.

Возвратился в Москву в мае 1975 года. Однако в получении паспорта и восстановлении московской прописки органами МВД Амальрику было отказано. Вместо этого в качестве ссылки ему было предписано проживать в 100 км от Москвы в деревне Ворсино Боровского района Калужской области.

В начале 1976 года Юрий Орлов, Андрей Амальрик, Валентин Турчин, Анатолий (Натан) Щаранский выработали идею о создании специальных неправительственных групп для сбора информации о нарушении прав человека в различных странах (прежде всего в СССР) и информировании правительств стран — участниц Хельсинкских соглашений. Такая организация, которая ограничила свою деятельность территорией только СССР, получила название «Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР» (впоследствии Московская Хельсинкская группа).

В июле 1976 года Амальрик был вынужден покинуть СССР. В эмиграции продолжил общественную и публицистическую деятельность, написал книгу воспоминаний «Записки диссидента», писал книгу-исследование «Распутин».
12 ноября 1980 года погиб в автокатастрофе в Испании. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Реабилитирован судом в 1991 году.

Жена — Амальрик (Макудинова) Гюзель Кавылевна, с 1976 года жила во Франции. Скончалась 14 мая 2014 года в возрасте 72 лет.

Сочинения 
 Амальрик А. А. Нежеланное путешествие в Сибирь. — N.-Y., 1970
 Амальрик А. А. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? — Амстердам, 1969, 1970
 Амальрик А. А. Пьесы. — Амстердам, 1970
 Амальрик А. А. Статьи и письма. — Амстердам, 1971
 СССР и Запад в одной лодке = The USSR and the West in one boat. — London : Overseas publ. interchange, 1978. — 241 с. ISBN 0-903868-15-6
 Амальрик А. А. Записки диссидента. —  М., 1991
 Амальрик А. А. Распутин. — М., 1992
 Амальрик А. А. Норманны и Киевская Русь / науч. публикация, предисловие и комментарии О. Л. Губарева. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. ISBN 978-5-4448-0722-4

Литература 
Ю. Дойков. Андрей Алексеевич Амальрик. Библиография. Архангельск, 2017
Ю. Дойков. Гюзель Амальрик. Архангельск, 2017
Ю. Дойков. Об Андрее Амальрике. Библиографический указатель. Архангельск, 2017
Ю. Дойков. Андрей Алексеевич Амальрик. Библиография. Архангельск, 2018
Ю. Дойков. Андрей Амальрик. Документальная биография (1938-1980). Архангельск, 2019
 
 Климов Г. Дело № 69.
Logan, Timothy. Prophet of the Fall: Andrei Amalrik and the Collapse of the Soviet Union. — Kindle Edition, 234 pages. Published May 14th 2019.

Примечания

Ссылки 
 Амальрик Анд. Ал. в Российском гуманитарном энциклопедическом словаре
 [www.belousenko.com/wr_Amalrik.htm Андрей Алексеевич Амальрик] в библиотеке Александра Белоусенко
 Об Амальрике на Радио Свобода
 Передача № 2 об Амальрике  радио Свобода
 Сахаровский центр об А. Амальрике
 Произведения А. Амальрика на сайте «Вторая литература» электронный архив зарубежья имени Андрея Синявского

Журналисты СССР
Публицисты СССР
Русские эмигранты третьей волны в Нидерландах
Персоналии:Самиздат
Советские диссиденты
Распад СССР в культуре и искусстве
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Погибшие в автомобильных катастрофах
Посмертно реабилитированные в СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР